

Matematyka 
 liczba – podstawowa definicja 
 liczba algebraiczna
 liczby Bernoulliego
 liczby bliźniacze
 liczba całkowita
 liczba chromatyczna
 liczba dodatnia
 liczba doskonała
 liczba Eulera – podstawa logarytmu naturalnego
 liczby Eulera
 liczba Fermata
 liczby Fibonacciego
 liczba gamma
 liczba kardynalna
 liczby losowe
 liczba Mersenne’a
 liczba naturalna
 liczba Nepera
 liczba niedodatnia
 liczba nieparzysta
 liczba nieujemna
 liczba niewymierna
 liczba parzysta
 liczba pi –  
 liczba pierwsza
 liczba pierwsza Ferriera
 liczba piramidalna
 liczby pitagorejskie
 liczba porządkowa
 liczby przeciwne
 liczba przestępna
 liczba rzeczywista
 liczba sprzężona
 liczba trójkątna
 liczba ujemna
 liczba urojona
 jednostka urojona – i
 liczba wymierna
 liczby względnie pierwsze
 liczba zespolona
 liczba złota (liczba fi)
 liczba złożona

Informatyka 
 liczba zmiennoprzecinkowa

Chemia 
 liczba acetylowa
 liczba alkaliczności (liczba zasadowości)
 liczba Arrheniusa
 liczba Avogadra
 liczba Bodensteina
 liczba bromowa
 liczba cetanowa
 liczba chlorowa
 liczba estrowa
 liczba hydratacji jonu
 liczba hydroksylowa
 liczba jodowa
 liczba koksowania
 liczba koordynacyjna
 liczba kwasowa
 liczba ligandowa
 liczba ługowa=liczba sodowa
 liczba metanowa
 liczba niezależnych reakcji chemicznych
 liczba oktanowa
 liczba olejowa
 liczba postępu reakcji
 liczba przestrzenna
 liczba zasadowości
 liczba zmydlenia

Lingwistyka 
 liczba (językoznawstwo)
 liczba mnoga
 liczba podwójna
 liczba pojedyncza

Fizyka 
 liczba Abbego
 liczba Archimedesa
 liczba atomowa (liczba Z)
 liczba barionowa
 liczba Biota
 liczba Bonda
 liczba Cauchy’ego (Augustin Louis Cauchy)
 liczba Debory
 liczba Eulera (fizyka)
 liczba falowa
 liczba Fouriera
 liczba Froude’a
 liczba Grashofa
 liczba izotopowa
 liczba Knudsena
 liczba kwantowa
 liczba lepkościowa = lepkość zredukowana
 liczba leptonowa
 liczba Loschmidta
 liczba Macha
 liczba Macha krytyczna
 liczba Macha magnetyczna (liczba Alfvéna)
 liczba masowa (liczba A)
 liczba mianowana
 liczba neutronowa
 liczba Nusselta
 liczba Pécleta
 liczba podobieństwa
 liczba Poissona (współczynnik Poissona)
 liczba Prandtla
 liczba Rayleigha
 liczba Reynoldsa
 liczba Reynoldsa magnetyczna
 liczba Reynoldsa warstwy przyściennej
 liczba Schmidta
 liczba spinowa (liczby kwantowe)
 liczba Strouhala
 liczba Webera

Inne 
 liczba Cowlinga
 liczba dyskwalifikująca=liczba odrzuceń
 liczba Erdősa
 liczba Galileusza
 liczba gazowa
 liczba Hartmanna
 liczba Hittorfa
 liczba komutacyjna
 liczba kruszności skały (rozkruszność)
 liczba kształtu drzewa
 liczba kwalifikująca
 liczba Larmora
 liczba ludności
 liczba magiczna
 liczba N
 liczba neutralizacji
 liczba Newtona
 liczba obsadzenia
 liczba oderwana
 liczba Parsonsa
 liczba Ply Rating=wskaźnik nośności opon (ISO 4251)
 liczba przenoszenia
 liczba przenoszenia jonu
 liczba przesłony
 liczba przetężeniowa
 liczba przewodnia
 liczba przybliżona
 liczba przyporu=stopień pokrycia
 liczba Rogi (liczba spiekania)
 liczba rozcieńczenia
 liczba rubinowa
 liczba sodowa
 liczba solwatacji jonu
 liczba spiekania
 liczba spienienia
 liczba Stantona
 liczba stopni swobody
 liczba symetrii
 liczba tąpliwości skały
 liczba tętnieniowa
 liczba utlenienia
 liczba wiodąca
 liczba Wobbego
 liczba wodorotlenowa
 liczba Wolfa
 liczba ziarnistości
 liczba znamienna
 liczba zobojętnienia

Zobacz też 
 teoria liczb
 przystawanie liczb=kongruencja
 prawo wielkich liczb
 prawo małych liczb